Název Hodkov má více sídel:

 Hodkov (Jistebnice) – část obce Jistebnice v okrese Tábor
 Hodkov (Nechvalice) – část obce Nechvalice v okrese Příbram
 Hodkov (Zbraslavice) – část obce Zbraslavice v okrese Kutná Hora

Externí odkazy